Le tournoi d'Atlanta est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du  au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Argentin Diego Schwartzman, de l'Américain Rajeev Ram, de l'Australien John Millman, du Britannique Kyle Edmund, des Croates Borna Ćorić et Ivan Dodig, des Espagnols Marcel Granollers et Albert Ramos-Viñolas, et des Français Jérémy Chardy, Benoît Paire et Lucas Pouille.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Sam Groth, Thiago Monteiro (lucky loser), Dušan Lajović, Horacio Zeballos, Rajeev Ram, Tobias Kamke (lucky loser), Igor Sijsling, Ivan Dodig, Bjorn Fratangelo, Serhiy Stakhovsky et Yoshihito Nishioka.
 Le Sud-Africain Kevin Anderson,  mondial, s'incline dès son entrée en lice face à Reilly Opelka,  mondial (7-6, 3-6, 5-7).
 Nick Kyrgios remporte le  de sa carrière en battant en finale le triple tenant du titre John Isner (7-6, 7-6).
 En double, les Argentins Andrés Molteni et Horacio Zeballos remportent leur  ensemble en s'imposant en finale face au duo suédois Johan Brunström et Andreas Siljeström. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2016
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en août 2016
Sport aux États-Unis en août 2016